EDS est un sigle qui peut signifier :

Sciences et techniques

Astronautique 
 Earth Departure Stage, le deuxième étage du lanceur américain Ares V ;

Construction automobile 
  ;

Informatique 
 , un ancêtre de l'hypertexte ;
 Entrepôt de Données de Santé

Mathématiques 
 équation différentielle stochastique ;

Médecine 
  ;
  ;

Physique 
  ;

Sciences humaines et sociales

Démographie 
 enquête démographique et de santé, dans le cadre du programme Measure DHS ;

Culture et société

Associations 
 , une organisation européenne étudiante de droite ;
 Écologie démocratie solidarité, groupe parlementaire français.

Cosmétique 
 eau de solide, une classe de parfums (voir :de:Parfüm#Verdünnungsklassen) ;

Entreprises et produits 
 Electronic Data Systems, une société d'informatique américaine ;
Gibson EDS-1275, une guitare électrique ;

Système éducatif 

Enseignement de spécialité : depuis la Réforme du Baccalauréat général et technologique de 2019.

Notes et références